Le tournoi de tennis des Antilles est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1965 se dispute à Port-d'Espagne du 9 au .

Lesley Turner remporte le simple dames. En finale, elle bat Françoise Dürr.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis des Antilles

Navigation 

Événement sportif international à Trinité-et-Tobago
Port-d'Espagne
Antilles
1965 aux Amériques
Sport en mars 1965